

Хилін — село в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Хилін — село в гміні Мала Весь Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Хилін — село в гміні Владиславув Турецького повіту Великопольського воєводства

Хилін — село в Дубровицькому районі Рівненської області